Hans Lauter ist der Name folgender Personen:

* Hans Lauter (Politiker) (1914–2012), deutscher Politiker (SED, PDS)
 Hans Lauter (Mediziner) (1928–2022), deutscher Psychiater
 Hans Lauter (Archäologe) (1941–2007), deutscher Archäologe